Глыбин — русская фамилия. Известные носители:
 Глыбин, Александр Семёнович (1925—2021) — русский поэт, редактор, публицист.
 Глыбин, Фёдор Фёдорович (1911—1985) — советский государственный деятель.